Miejscowości w USA:
 Sedgwick – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Sedgwick – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Sedgwick
 Sedgwick – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Sedgwick – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Sedgwick (ang. Sedgwick Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Sedgwick (ang. Sedgwick Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sedgwick (ang. Sedgwick County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Sedgwick (ang. Sedgwick County) – w stanie Kansas

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Sedgwick (1785-1873) – brytyjski geolog
 Edie Sedgwick (1943-1971) – amerykańska aktorka z lat 60.
 Kyra Sedgwick (ur. 1965) – amerykańska aktorka
W Wielkiej Brytanii:
 Sedgwick – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Sedgwick – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)